Bad Boys — четвёртый и последний студийный альбом первоначального состава испанского дуэта Baccara, впервые выпущенный на лейбле RCA-Victor в Западной Германии в 1981 году. На альбоме присутствует песня «Colorado», вышедшая как сингл в Европе.

История 
Альбом рождался в обстановке возраставшего взаимного недоверия между вокалистками дуэта, обострившегося после инцидента с песней «Sleepy-Time-Toy». В итоге Рольф Соя и его коллеги, Ф. Достал и П. Зентнер, прежде работавшие с дуэтом, оказались отстранены от процесса создания альбома. Все песни (как текст, так и музыка) на Bad Boys были написаны новым продюсером, Грэмом Захером (Graham Sacher).

Однако данное обстоятельство не принесло успеха дуэту. Упадок музыки диско, наставший на рубеже 1970-х—1980-х, предопределил изменение вкусов публики, и если предыдущие альбомы и синглы ещё находили своего слушателя, преимущественно в Германии, то Bad Boys потерпел коммерческий провал, не попав в чарты. В Великобритании и США альбом даже не был выпущен.

Получив результаты продаж, в конце 1981 года компания RCA отказалась продлевать контракт с дуэтом, после чего Мария и Майте решили пойти разными путями. На этом история оригинального состава Baccara закончилась; следующий альбом, сборник The Original Hits, увидел свет только в 1990 году.

Список композиций

Сторона А 
 «Bad Boys» — 4:25
 «Last Night» — 2:50
 «Ohio» — 3:04
 «Love Control» — 2:57
 «Spend the Night» — 3:07
 «Rio» — 4:46

Сторона Б 
 «Boogaloo» — 2:38
 «Colorado» — 3:30
 «Mucho, Mucho» — 3:25
 «Woman to Woman» — 3:36
 «Heart Body and Soul» — 4:09
 «Love Songs» — 3:36

Участники записи 
 Майте Матеос — вокал
 Мария Мендиола — вокал

Примечания 

Альбомы Baccara
Альбомы 1981 года